Eduard de Oudere
Eduard de Martelaar
Eduard de Belijder
Eduard I van Engeland
Eduard II van Engeland
Eduard III van Engeland
Eduard IV van Engeland
Eduard V van Engeland
Eduard VI van Engeland
Eduard VII van het Verenigd Koninkrijk
Eduard VIII van het Verenigd Koninkrijk
King Edward (sigarenmerk)
King Edward (berg), een berg van 3490 meter in de Canadese provincies Alberta en British Columbia
King Edward (piek), een bergpiek van 2789 meter in de Canadese provincie Alberta, net boven de Amerikaanse grens